ORP Kujawiak ist der Name mehrerer polnischer Schiffe. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist das Namenspräfix polnischer Schiffe und Kujawiak bedeutet Kujawier (Einwohner der Region und ein polnischer Volkstanz).

Schiffe mit dem Namen ORP Kujawiak 

 ORP Kujawiak (1921) war ein Torpedoboot
 ORP Kujawiak (L72) war ein Zerstörer der britischen Hunt-Class im Zweiten Weltkrieg
 ORP Kujawiak (1955) war ein U-Boot der sowjetischen Maljutka-Klasse

Siehe auch 
 Polnische Marine
 Torpedoboot
 U-Boot
 Zerstörer
 Liste polnischer U-Boot-Klassen
 Liste russischer U-Boot-Klassen

Schiffsname der polnischen Marine